Kabst ist der Familienname folgender Personen:

 Rüdiger Kabst (* 1966), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Simone Kabst (* 1973), deutsche Theater- und Filmschauspielerin